Östergöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östergöl, sjö i Hultsfreds kommun, 
Östergölen, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (16,6 ha)
Östergölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn